Польж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Польж, Жак (род. 1943) — французский парфюмер, создатель ароматов Chanel.
 Польж, Оливье (род. 1974) — французский парфюмер, создатель ароматов Chanel.